Stereotip je lahko:

 Stereotip, psihološko-sociološki pojav
 Stereotipi, slovenska glasbena skupina
 Stereotip, slovenski film